Андрей Устинов:
 Устинов, Андрей Александрович (род. 1975) — современный российский художник.
 Устинов, Андрей Алексеевич (род. 1959) — главный редактор журнала «Музыкальное обозрение».